MacInnes puede referirse a:

 John MacInnes, sociólogo y demógrafo escocés.
 Colin MacInnes  (20 de agosto de 1914 – 22 de abril de 1976), novelista y periodista inglés.

Otras personas y entidades que utilizan la variante "McInnes" son:

 William McInnes, actor australiano.
 William Joseph McInnes Botanic Garden and Campus Arboretum, arboreto y jardín botánico en Oakland, California.
 Derek McInnes (Paisley, Escocia, 5 de julio de 1971), exfutbolista británico.